Auguste Vestris – ballerino francese
 Gaetano Vestris – ballerino e coreografo francese
 Georges Vestris – ex cestista francese
 Madame Vestris – attrice teatrale, impresaria teatrale e contralto inglese